Freimaurermuseen gibt es

 in Aschersleben – das Städtische Museum mit öffentlich zugänglichem Freimaurertempel und zur Geschichte der örtlichen Loge
 in Bayreuth – das Deutsche Freimaurermuseum
 in St. Michaelisdonn – das Freimaurermuseum der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland
 in Kopenhagen – das Freimaurermuseum des Dänischen Freimaurerordens
 in London – die Freemasons’ Hall
 in Zwettl-Niederösterreich – das Freimaurermuseum im Schloss Rosenau